Adlon: är ett efternamn, som bärs av bland andra:

 Hotel Adlon
 Lorenz Adlon
 Pamela Adlon
 Percy Adlon

Efternamn